Турнір проводився уперше.

Ірина Бара та Екатеріне Горгодзе виграли титул, здолавши в фіналі пару Александра Крунич / Леслей Паттінама Керкгове з рахунком 4–6, 6–1, [11–9]. Для обох тенісисток це був перший виграний турнір WTA.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Transylvania Open - Doubles
2021 у румунському спорті